Dit is de wereldranglijst van december 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 december 2007.

Mannen 12